Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie Picket Fences – Tatort Gartenzaun, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Zusätzlich zum 90-minütigen Pilotfilm entstanden zwischen 1992 und 1996 in vier Staffeln 87 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 45 Minuten.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4 

Die US-Erstausstrahlungsreihenfolge der Episoden weicht von der Erzählreihenfolge ab. Die Nummerierung der Episoden bezieht sich auf die Erzählreihenfolge.

Weblinks 
 
 
 Episodenliste bei epguides.com

Einzelnachweise 

Picket Fences Tatort Gartenzaun